Drapacz chmur – inaczej: wysoki budynek, wieżowiec
 Drapacz Chmur – nazwa budynku w Katowicach
 Drapacz Chmur – nazwa budynku w Chorzowie
 Filmy
 Drapacz chmur – duński film z 2011 roku
 Drapacz chmur – amerykański film z 2018 roku